Charles Michener  ist der Name folgender Personen:

* Charles Duncan Michener (1918–2015), US-amerikanischer Entomologe 
 Charles Edward Michener (1907–2004), kanadischer Geologe